Sodann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Sodann (* 1973), deutscher Schauspieler und Politiker
 Peter Sodann (* 1936), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant